Пенчев — фамилия; имеет женскую форму Пенчева.
 Пенчев, Филипп (ок. 1863—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.
 Пенчева, Аня (род. 1957) — болгарская актриса театра и кино.